Sebranice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Sebranice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Sebranice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar